Я ещё вернусь

 «I'll be back» — крылатая фраза киборга Терминатора из одноимённого фильма.
 «Я ещё вернусь» — художественный фильм 1980 года по мотивам пьесы И. Эфендиева «Песня осталась в горах».

См. также 
 Я вернусь
 I'll be back (значения)